Американский певец и автор песен Халид выпустил два студийных альбома, один мини-альбом, двадцать пять синглов (в том числе тринадцать в качестве приглашенного исполнителя) и девять промосинглов.

Халид подписан на лейблы Right Hand Records и RCA Records. 26 августа 2016 года Халид выпустил свой первый сингл «Location» со своего дебютного альбома American Teen, который был выпущен 3 марта 2017 года. Песня вошла в топ-20 в американском чарте Billboard Hot 100, достигнув 16-го места, и была сертифицирована четырежды платиной Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. С альбома также было выпущено ещё два сингла: «Saved» и «Young Dumb & Broke», последний сумел достигнуть 18-й позиции в американской чарте Billboard Hot 100.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Промосинглы

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Музыкальные клипы

Комментарии

Примечания 

Халид
Халид